Die Saison 1996/97 war die 58. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte Storhamar Ishockey. Hasle-Løren Idrettslag stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Der Vorletzte der Hauptrunde musste in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der zweiten Liga antreten, während der Letztplatzierte der Hauptrunde direkt in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 
 Furuset IF – Viking IK 2:1 (4:1, 5:7, 10:4)

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1996
Eishockeysaison 1996/97